Quella che segue è la lista completa degli sciami meteorici.
La lista è ordinabile cliccando sull'icona accanto al titolo.

Alcuni corpi progenitori hanno necessità di ulteriori conferme.

Riferimenti 
 La lista dei flussi e dei picchi di attività è basata sui dati dell'International Meteor Organization.

Voci correlate 

 Meteora
 Meteoritica
 Tempesta meteorica

Collegamenti esterni 
 
 
 
 
 
 

Liste di astronomia